Dimetoksifenetilamin se može odnositi na:

 2,3-Dimetoksifenetilamin
 2,4-Dimetoksifenetilamin
 2,5-Dimetoksifenetilamin
 2,6-Dimetoksifenetilamin
 3,4-Dimetoksifenetilamin
 3,5-Dimetoksifenetilamin